Peg kan avse:
 Peg (golf) – ett golftillbehör
 PEG – ett medicinskt hjälpmedel som används när intag av mat och vätska via munnen inte fungerar
 PEG – en förkortning för polyetylenglykol
 Psykologexamen efter grundexamen. (Tidigare påbyggnadsexamen efter fil. kand. för att bli legitimerad psykolog. Numera är hela psykologutbildningen integrerad i ett enda femårigt program.)